Jim Latham est un compositeur.
 Jim Latham est un monteur.